Чемпионат мира по борьбе 1987 года проходил раздельно среди мужчин и женщин. Соревнования мужчин по греко-римской и вольной борьбе проходили 19-29 августа в Клермон-Ферране (Франция), а соревнования женщин по вольной борьбе проходили 24-25 октября в Лёренскуге (Норвегия).

Общий медальный зачёт

Медалисты

Вольная борьба (мужчины)

Греко-римская борьба (мужчины)

Вольная борьба (женщины)

Ссылки 
 FILA Database

1987
Август 1987 года
Октябрь 1987 года
Чемпионаты мира в Норвегии
Чемпионаты мира во Франции
Международные соревнования по борьбе в Норвегии
Международные соревнования по борьбе во Франции
Международные спортивные соревнования в Клермон-Ферране